Campionato Sammarinese (2019/2020) – trzydziesta piąta edycja jedynej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w San Marino. 
Rozgrywki rozpoczęły się 20 września 2019. Rywalizacja została przerwana 9 marca z powodu pandemii COVID-19.
16 czerwca 2020 FSGC definitywne zakończył rozgrywki w sezonie 2019/2020
. 
Obrońcą tytułu był Tre Penne. Mistrzostwo po raz ósmy w swej historii zdobył Tre Fiori
.

Zasady rozgrywek 
W sezonie 2019/2020 utrzymano format rozgrywek o mistrzostwo San Marino z poprzedniego sezonu.
Nowa formuła składała się z trzech faz: w pierwszej 15 drużyn podzielono na dwie grupy (8 i 7 zespołów), w których zespoły rozegrały pomiędzy sobą po jednym meczu. 
W drugiej fazie, na podstawie uzyskanych wyników, drużyny utworzyły dwie nowe grupy. 
W pierwszej grupie wzięły udział drużyny sklasyfikowane na czterech pierwszych miejscach z obu grup poprzedniej fazy, pozostałe drużyny znalazły się w drugiej grupie. 
W tej fazie zespoły rywalizowały ze sobą w klasycznym systemie każdy z każdym, aby wyłonić uczestników turnieju pucharowego. 
Do następnej fazy kwalifikowało się sześć pierwszych drużyn grupy pierwszej, dwie pierwsze z grupy drugiej oraz trzecia pod warunkiem, że będzie miała mniej niż sześć punktów straty do drugiej. 
Faza pucharowa rozpoczęła się od barażu między drugim a trzecim zespołem drugiej grupy.
Ćwierćfinały i półfinały zostały rozegrane systemem mecz i rewanż. Finał i rywalizację o pozostałe miejsca rozstrzygał jeden mecz. 
W przypadku, gdyby nie wyłoniono zwycięzcy (oprócz finału), o zakwalifikowaniu się do następnej rundy decydowała wyższa pozycja w poprzedniej fazie. 
W finale obowiązywała dogrywka i rzuty karne.

Mistrz otrzymał prawo gry w rundzie wstępnej Ligi Mistrzów UEFA, zaś przegrany finalista mógł wystąpić w rundzie wstępnej Ligi Europy UEFA.
Zdobywca Pucharu San Marino 2019/2020 otrzymał prawo gry w rundzie wstępnej Ligi Europy UEFA.

Drużyny

Faza pierwsza

Faza druga

Najlepsi strzelcy 

Źródło: pierwsza faza, druga faza

Przypisy

Bibliografia 
 
 Campionato Sammarinese 2019/2020 – rsssf
 Campionato Sammarinese 2019/2020 – kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Campionato Sammarinese 
 Strona domowa Sanmaryński Związek Piłki Nożnej 

2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w San Marino
2019 w San Marino
2020 w San Marino